Eno Indijanci
 Eno (rijeka), u SAD-u